Flirt ist die Bezeichnung für:
 Flirt, erotisch konnotierte Annäherung zwischen Personen
 Flirt, ehemalige italienische Automarke; siehe Ditta Ing. P. Pestalozzi
 FLIRT, ein Niederflur-Triebzug; siehe Stadler Flirt
 Flirt, Pseudonym des Rappers Money Boy

Filme:
 Flirt (1983), italienisch-französischer Film von Roberto Russo
 Flirt (1995), US-amerikanisch-deutsch-japanischer Film von Hal Hartley
 Flirt (2005), niederländischer Film von Jaap van Eyck